Das Campeonato Sudamericano von 1942 war die 17. Ausspielung der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 10. Januar bis 7. Februar zum vierten Mal in Uruguay statt. Obwohl mit Bolivien und Kolumbien zwei Mannschaften fehlten, bedeuteten die Teilnehmerzahl von erstmals sieben Mannschaften, 21 Spielen, 81 Toren und 674.000 Zuschauern jeweils neue Rekordmarken für den Wettbewerb.

Das Turnier wurde wie gehabt im Ligasystem (Jeder gegen Jeden) ausgetragen. Bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz war ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Alle Spiele wurden im Estadio Centenario in Montevideo ausgetragen.

Südamerikanischer Fußballmeister wurde zum achten Mal Uruguay.

Der siegreiche uruguayische Kader setzte sich aus den folgenden Akteuren zusammen:

Antonio Alvareu (Racing Club), Secundino Arrascaeta (Rampla Juniors), Blas Bas (Racing Club), Joaquín Bermúdez (Peñarol), Enrique Castro (Nacional), Luis Ernesto Castro (Nacional), Aníbal Ciocca (Nacional), José María Correa (Sud América), Oscar Chirimini (CA River Plate), Eugenio Galvalisi (Nacional), Schubert Gambetta (Nacional), Sixto González (Liverpool), Héctor Magliano (Wanderers), Agenor Muñiz (Peñarol), Aníbal Luis Paz (Nacional), Flavio Pereyra Nattero (Sud América), Luis Alberto Pérez Luz (Nacional), Roberto Porta (Nacional), Raúl Rodríguez (Peñarol), Héctor Romero (Nacional), Obdulio Jacinto Varela (Wanderers), Severino Varela (Peñarol), Bibiano Zapirain (Nacional), -- Trainer: José Pedro Cea

Spielergebnisse 

|

|}
* Das Spiel Argentinien gegen Chile wurde in der 43. Spielminute  beim Stand von 0:0 abgebrochen und später als Sieg für Argentinien gewertet, nachdem die chilenische Mannschaft aus Protest gegen die Schiedsrichterleistung den Platz verlassen hatte.

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierseite 1942 bei rsssf.com (englisch)

1942
Fußball (Uruguay)
Fußballveranstaltung 1942
Sportveranstaltung in Montevideo